első Përmeti-kormány, az Albán Fejedelemség kormánya 1914-ben
második Përmeti-kormány, az Albán Fejedelemség kormánya 1918–1920-ban